Prhovo (Primošten)
 Prhovo (Pećinci, Srbija), naselje u općini Pećinci, Srbija 
 Prhovo (Ključ, BiH), naseljeno mjesto u općini Ključ, BiH